Ulstrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Ulstrup (Feldballe Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Feldballe Sogn, Syddjurs Kommune
 Ulstrup (Kalundborg Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Bakkendrup Sogn og Gørlev Sogn – Kalundborg Kommune
 Ulstrup (Nørre Løgum Sogn) – en bebyggelse i Nørre Løgum Sogn, Tønder Kommune
 Ulstrup (Rubjerg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Rubjerg Sogn, Hjørring Kommune
 Ulstrup (Ryde Sogn) – en bebyggelse i Ryde Sogn, Holstebro Kommune
 Ulstrup (Røsnæs Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Røsnæs Sogn, Kalundborg Kommune
 Ulstrup (Skelby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Skelby Sogn, Næstved Kommune
 Ulstrup (Stenvad Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Stenvad Sogn, Norddjurs Kommune
 Ulstrup (Sønder Onsild Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Sønder Onsild Sogn, Mariagerfjord Kommune
 Ulstrup (Terslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Terslev Sogn, Faxe Kommune
 Ulstrup (Ulstrupbro Sogn) – en stationsby i Ulstrupbro Sogn, Favrskov Kommune
 Ulstrup (Ulstrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ulstrup Sogn, Vesthimmerlands Kommune
 Ulstrup (Valsgård Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Valsgaard Sogn, Mariagerfjord Kommune
 Ulstrup (Vigerslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vigerslev Sogn, Nordfyns Kommune
 Ulstrup (Vig Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vig Sogn, Odsherred Kommune
 Ulstrup (Hundborg Sogn) – en herregård i Hundborg Sogn, Thisted Kommune
 Se også
 Ulstrup Slot – en herregård ved Gudenåen i Sønder Vinge Sogn, Favrskov Kommune
 Ulstrup (Angel) - en landsby i det nordlige Angel i Sydslesvig, Tyskland